Dezim steht für:

 Dezime (Musik), ein Musikintervall

DeZIM steht für:

 Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften

Abkürzung